Muiria kan syfta på:

 Muiria (Derbidae) – ett släkte insekter i familjen Derbidae
 Muiria (Aizoaceae) – ett släkte växter